

Fiaba
La bella addormentata – fiaba tradizionale europea

Cultura di massa
Rosalia Lombardo, (detta: "Bella addormentata") la bambina imbalsamata nelle catacombe dei capuccini, a Palermo.

Film
La bella addormentata – film del 1942 diretto da Luigi Chiarini
La bella addormentata – film per la televisione del 1963
La bella addormentata (Спящая красавица) – film del 1964 diretto da Apollinarij Ivanovič Dudko e Konstantin Sergeev
La bella addormentata – film del 1987 diretto da David Irving
La bella addormentata – film del 1989 diretto da Stanislav Párnicky
La bella addormentata – film del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi
La bella addormentata – film del 2012 diretto da Marco Bellocchio

Letteratura
La bella addormentata – libro giallo scritto da Ross Macdonald

Teatro
La bella addormentata – balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Pagine correlate
La bella addormentata nel bosco (disambigua)